Deux navires de la Kaiserliche Marine ont porté le nom de Gazelle :
le , une corvette de la classe Arcona lancée en 1859 ;
le , un croiseur léger de la classe Gazelle lancé en 1898.

Gazelle